Alipow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wassiljewitsch Alipow (* 1948), sowjetischer Sportschütze
 Alexei Alexandrowitsch Alipow (* 1975), russischer Sportschütze

Siehe auch:
 Alypow